Селиска:

 Селиска — село в Перемышлянском районе Львовской области Украины.
 Селиска — река в России, протекает в Ленинградской области.